Lucena kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Lucena (kommun i Brasilien), Paraíba,

Filippinerna 

 Lucena (ort), Västra Visayas, Province of Iloilo, 
 Lucena City (kommun i Filippinerna), CALABARZON, Province of Quezon, 
 Lucena (provinshuvudstad), CALABARZON, Province of Quezon,

Spanien 

 Lucena (kommunhuvudort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Lucena (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar